Großsteingrab Vejleby Marker steht für:

 Großsteingrab Vejleby Marker 1
 Großsteingrab Vejleby Marker 2
 Großsteingrab Vejleby Marker 3
 Großsteingrab Vejleby Marker 4
 Großsteingrab Vejleby Marker 5
 Großsteingrab Vejleby Marker 6
 Großsteingrab Vejleby Marker 7